Sophie Brahe henviser til flere artikler:
 Sophie Ottesdatter Brahe (1556-1643) – astronom og genealog, søster til Tycho Brahe
 Sophie Axelsdatter Brahe (1578–1646) – foregåendes brordatter, driftig adelsdame